Genesee County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Genesee County, Michigan 
 Genesee County, New York